Femman kan vara

Kanal 5 – TV 5, en TV-kanal som sänder till Sverige
Yle Fem – en svenskspråkig TV-kanal i Finland
Skolår 5 – del av den obligatoriska 9-åriga skolan i Sverige
Vi i femman –  ett svenskt frågesportprogram som sänds i Sveriges Radio P4, och Barnkanalen
Femman (fotbollsserie) – den sjätte högsta fotbollsserien för herrar i Finland
Varuhuset Femman – en galleria med 64 butiker i tre våningar mitt i Nordstan i Göteborg
Femman (Vintergatan-universumet) –  en skogsvarelse i Vintergatan-universumet